Pelobiidae est une famille d'insectes de l'ordre des coléoptères.

Les Pelobiidae sont des adéphages.
 
Pelobiidae (Erichson, 1837) a la priorité sur Hygrobiidae Régimbart, 1878 mais Hygrobia Latreille, 1804 a la priorité sur Paelobius Schoenherr, 1808 et Pelobius Erichson, 1832.

On recense six espèces actuelles et une fossile.

Références 

 
Famille de Coléoptères (nom scientifique)
Taxon décrit en 1837